Conventie, een afspraak tussen twee of meer partijen
 Conventie (bijeenkomst), een bijeenkomst gerelateerd aan een industrietak, beroep of fan-gerelateerd onderwerp
 Nationale Conventie (Frankrijk), de opvolger van de Franse monarchie